Do soutěže ženské čtyřhry na newyorském grandslamu US Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl druhý pár světa Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová z Ruska, jehož členky nestartovaly společně. Makarovová zvolila účast pouze v singlové části turnaje. Spoluhráčkou Vesninové se stala Kanaďanka Eugenie Bouchardová, s níž však nenastoupila do 2. kola, jelikož si Bouchardová přivodila otřes mozku.

Před zahájením odstoupil třetí světový pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová pro natažený břišní sval české tenistky. Zranění si přivodila tři dny před účastí na US Open ve finále Connecticut Open 2015.

Pozici nejlepších deblistek světa potrvdily Švýcarka Martina Hingisová a Indka Sania Mirzaová, když ve finále porazily australsko-kazašskou dvojici Casey Dellacquová a Jaroslava Švedovová po rovnocenném průběhu 6–3 a 6–3 a navázaly tak na několik týdnů starý triumf z Wimbledonu. Pro obě hráčky se jednalo o jejich druhou společnou grandslamovou trofej. Hingisová získala jedenáctý titul z ženské čtyřhry a popáté v kariéře získala dvě trofeje z jednoho grandslamu. Pro Mirzaovou se jednalo o druhý grandslamový triumf v klasické čtyřhře na grandslamu.

Každá z vítězek si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 570 000 dolarů.

Nasazení párů 
  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (odstoupily)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (3. kolo)
  Casey Dellacquová /  Jaroslava Švedovová (finále)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (3. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (3. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Anastasia Rodionovová (2. kolo)
  Sara Erraniová /  Flavia Pennettaová (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)
  Michaëlla Krajiceková /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (2. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Andreja Klepačová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Klaudia Jansová-Ignaciková (1. kolo)
  Karin Knappová /  Roberta Vinciová ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015